Skarpnäck (stadsdeel)
 Skarpnäck (metrostation)